Hecker ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Hecker ist ein Berufsname.

Namensträger

A 
 Achim Hecker (* 1974), deutscher Wissenschaftler und Hochschulmanager

 Alfred Hecker (1869–1940), deutscher Pflanzenbauwissenschaftler und Agrarmeteorologe
 Alfred Hecker (1902–1985), deutscher Pianist, Arrangeur und Komponist
 André Hecker (* 1986), deutscher Pressesprecher, Podcast-Produzent und -Moderator sowie Filmkritiker

 Annemarie Hecker (* 1940), deutsche Politikerin (CSU)
 Anno Hecker (* 1964), deutscher Sportjournalist
 August Friedrich Hecker (1763–1811), deutscher Arzt und Medizinhistoriker

B 
 Ben Hecker (1948–2019), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Benjamin Hecker (* 1980), deutscher Eishockeyspieler 
 Bernd Hecker (* 1963), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Bernhard Hecker (Autor) (1939–2022), deutscher Journalist und Autor

C 
 Carl Hecker (1795–1873), deutscher Kaufmann
 Constantin Gabriel Hecker (1670–1721), deutscher Naturforscher, Astronom, Brauer und Schöffe

E 
 Elisabeth Hecker (1895–1986), deutsche Psychiaterin
 Emil Hecker (1897–1989), deutscher Schriftsteller
 Erich Hecker (* 1926), deutscher Biochemiker
 Ernst Hecker (1907–1983), deutscher Maler und Grafiker

F 
 Felix Hecker (* 1998), deutscher Basketballspieler
 Florian Hecker (* 1975), deutscher Künstler 
 Frank Hecker (* 1956), deutscher Fußballspieler
 Franz Hecker (1870–1944), deutscher Maler und Grafiker
 Frederic Hecker (* 1980), deutscher Schriftsteller und Chirurg
 Friedrich Hecker (1811–1881), deutscher Revolutionär

G 

 Gotthilf Samuel Hecker (1753–1825), deutscher Lehrer und Theologe

H 
 Hans von Hecker (1888–nach 1935), deutscher Röntgenologe
 Hans Hecker (Offizier) (1895–1979), deutscher Generalmajor
 Hans Hecker (* 1942), deutscher Historiker und Hochschullehrer
 Heinrich Cornelius Hecker (1699–1743), deutscher Theologe und Kirchenlieddichter
 Hellmuth Hecker (1923–2017), deutscher Jurist und Buddhismus-Forscher
 Hermann Hecker (Architekt) (1880 – nach 1959), deutscher Architekt und Bauingenieur
 Hermann Hecker (1941–2020), deutscher Politiker

I 
 Isaac Thomas Hecker (1819–1888), US-amerikanischer Ordensgeistlicher
 Isabel Hecker (* 1979), deutsche Journalistin
 Iwan Romanowitsch Hecker (1927–1989), russischer Physiker

J 
 Jakob Hecker (1887–1969), deutscher Maler
 Jan Hecker (1967–2021), deutscher Rechtswissenschaftler, Richter und Diplomat

 Julius F. Hecker (1881–1938), russisch-amerikanischer Philosoph, Soziologe und Theologe deutscher Herkunft
 Justus Hecker (1795–1850), deutscher Mediziner und Medizinhistoriker
 Jutta Hecker (1904–2002), deutsche Schriftstellerin

K 

 Kathrin Hecker (* 1963), deutsche Fußballspielerin
 Klaus Hecker (1929–2019), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)

L 
 Leah Hecker (* 1967), deutsche Filmproduzentin
 Luitgardis Hecker (1935–2021), deutsche römisch-katholische Ordensschwester
 Lutz Hecker (* 1969), deutscher Politiker

M 
 Marie-Elisabeth Hecker (* 1987), deutsche Cellistin
 Martin Hecker (* 1942), deutscher Diplomat
 Max Hecker (1870–1948), deutscher Philologe, Literarhistoriker und Archivar
 Maximilian Hecker (* 1977), deutscher Sänger
 Michael Hecker (* 1946), deutscher Molekularbiologe

N 
 Nico Hecker (* 1991), deutscher Fußballspieler
 Nora Hecker (* 1980), deutsche Theaterregisseurin und Autorin

O 
 Oskar Hecker (1864–1938), deutscher Geophysiker
 Oswald Artur Hecker (1879–1953), deutscher Neuzeithistoriker und Hochschullehrer
 Otto Hecker (1877–1956), deutscher Geologe und Gutsbesitzer

P 
 Paul Hecker (1893–1957), deutscher Politiker, MdBB (SRP)

R 
 Rolf Hecker (* 1953), deutscher Ökonom und Editor
 Roman Fjodorowitsch Hecker (auch Gekker; 1900–1991), russischer Paläontologe und Geologe

S 
 Scott Hecker, Tontechniker
 Siegfried Hecker (* 1943), US-amerikanischer Metallurge und Kernwaffenexperte
 Stefan Hecker (1959–2019), deutscher Handballspieler

T 
 Theodor Hecker (1841–?), US-amerikanischer Landschaftsmaler und Fotograf

W

Z 
 Zvi Hecker (* 1931), israelischer Architekt

Siehe auch 
 Hecker (Motorrad), Motorradhersteller
 Häcker
 Haecker
 Haeckher
 Heker
 Gekker

Weblinks 
 Hecker bei namenforschung.net

Familienname
Deutscher Personenname
Berufsname